Pulvinotrichum är ett släkte av svampar. Pulvinotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pulvinotrichum